Меркуриус:
 «Меркуриус» — галиот русского флота, взятый в плен у Швеции в 1743 году.
 «Меркуриус» — почтовое судно Балтийского флота Российской империи.
 «Меркуриус» — почтовое судно Балтийского флота Российской империи.
 «Меркуриус» — фрегат Балтийского флота Российской империи. Спущен на воду в 1740 году.

См. также 
 Меркурий
 Меркурий